Авени́р Ива́нович Уёмов (4 апреля 1928, Поречье, Ивановская область, РСФСР — 29 мая 2012, Одесса, Украина) — советский и украинский философ, специалист по логике, методологии науки и теории систем, создатель теории выводов по аналогии, концепции эмпирического реализма, параметрической общей теории систем, а также её формального аппарата, ставшего одним из самостоятельных вариантов неклассической логики, — «языка тернарного описания». Благодаря Уемову в Одессе сформировалась известная в СССР философская школа, связанная с его именем . Она участвовала в развитии  "системного подхода" - влиятельного направления  в советской философии науки (наряду со Московским методологическим кружком Г. П. Щедровицкого и семинаром М. А. Розова в Новосибирске).

Биография 
Родился в деревне Поречье Шуйского района Ивановской области. До 1945 года окончил два курса Дальневосточного политехнического института. Прочитав работу Гельвеция «О человеке» увлёкся философией. С 1945 года — в Москве, где поступил учиться в МИИГАиК, однако был отчислен за пропуски лекций. Экстерном сдал экзамены за три семестра философского факультета МГУ и был зачислен на второй курс в феврале 1946 года, Факультет окончил с отличием (1949, дипломная работа «Пространство и время в теории относительности»), затем аспирантуру кафедры логики (1952), кандидатская диссертация «Аналогия в современной технике» (1952, науч. рук-ль В. Ф. Асмус). Работал на кафедрах философии Ивановского государственного педагогического института (1952—1964) и Одесского университета (1964—1973, профессор). Тема докторской диссертации — «Вещи, свойства, отношения и теория выводов по аналогии» (1964). После организованной компартийными органами травли за свободомыслие был вынужден оставить университет и с 1973 по 1996 работал заведующим отделом теории управления и системного анализа Одесского отделения Института экономики (Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований) НАН Украины. С 1996 года — снова профессор, уже философского факультета Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. Основатель и бессменный председатель Одесского философского общества. Один из организаторов «Руха» — «Народного движения Украины за перестройку» в Одессе. Подготовил более 30 кандидатов и докторов наук. Автор около 500 научных работ, в том числе нескольких монографий. Подписывал свои стихи псевдонимом А. Филлидкин.

Профессиональная деятельность 
Уёмов разработал оригинальную онтолого-методологическую концепцию, применяемую в системном анализе. Основные положения этой концепции состоят в следующем: вещи, свойства и отношения образуют базисную триаду категорий, каждая из которых представляет собой особый частный случай противоположной категории. С помощью категорий «вещь», «свойство», «отношение» можно обобщить предлагавшиеся различными авторами определения понятия системы в виде двойственных друг другу определений. Различным классам систем соответствуют значения особых величин — системных параметров, между которыми имеют место корреляционные связи — общесистемные закономерности. На основе таких закономерностей строится параметрическая общая теория систем (ОТС). Логико-математическим аппаратом параметрической ОТС является язык тернарного описания (ЯТО), который строится на основе формализации определённого истолкования категорий «вещь», «свойство», «отношение», а также «определенное», «неопределенное», «произвольное». С помощью этого аппарата возможен дедуктивный вывод одних значений системных параметров из других, т. е. дедуктивное построение параметрической ОТС. ЯТО и ОТС находят широкую сферу применения от горного дела до чисто философского исследования. В трудах Уёмова также выдвигались и обосновывались идеи о существовании логических условий, делающих выводы по аналогии вполне достоверными; о том, что неэквивалентность систем Птолемея и Коперника не противоречит теории относительности; о кибернетике как перспективной науке нового типа; об одновременности причины и действия; о существовании нескольких десятков различных структур выводов по аналогии, каждая из которых имеет свои условия правомерности.

Основные публикации 
 Логические ошибки. М., 1958;
 О временном соотношении, между причиной и действием. Иваново, 1960;
 Задачи и упражнения по логике. М., 1961;
 Вещи, свойства и отношения. М., 1963;
 Системы и системные параметры // Проблемы формального анализа систем. М., 1968;
 Аналогия в практике научного исследования. М., 1970;
 Логические основы метода моделирования. М., 1971;
 Системный подход и общая теория систем. М., 1978;
 Основы формального аппарата параметрической ОТС // Системные исследования. 1984. М., 1984;
 Принцип простоты и меры сложности. [В соавт.]. М., 1989;
 Parametric General Systems Theory and the Estimation of Proposals for Mankind’s Survival // New Systems Thinking and Action for-a new Century. Pacific Grove. California, 1994;
 The Language of Ternary Description as a Deviant Logic // Boletim da Sociedade Paranaense da Matematica. V.15. № 1—2, 1995; V.17. № 1—2, 1997; V.18. № 1—2, 1998;
 Основы практической логики с задачами и упражнениями. Одесса, 1997;
 Системный подход к классификации наук и научных исследований // ФИ. 2000. 2;
 Системные аспекты философского знания. Одесса, 2000.
Общая теория систем для гуманитариев. (В соавт.). Варшава, 2001;
The Ternary Description Language as a Formalism for the Parametric General Systems Theory: Part 1. Int. J. of General Systems, Vol. 28 (4-5); Part 2. Int. J. of General Systems, 2002 Vol. 31 (2); Part 3. Int. J. of General Systems, December 2003 Vol. 32 (6)
К проблеме построения измерительной шкалы для определения степени целостности систем // Системные исследования: Методологические проблемы: Ежегодник, 2002. М., 2004.
 Лекции и задачи по метафизике. В двух частях (Часть II в соавторстве с Терентьевой Л. Н.). — Одесса.: Астропринт. — 280 с.
 Метафизика. Учебное пособие. — Одесса, Астропринт, 2010. — 258 с.
 Философия науки: системный аспект. Учебное пособие для преподавателей, аспирантов, магистров философских и нефилософских спеціальностей (В соавторстве с Л. Н. Терентьевой, А. В. Чайковским, Ф. А. Тихомировой). — Одесса: Астропринт, 2010. — 360 с. (В соавторстве: Л. Н. Терентьева, А. В. Чайковский, Ф. А. Тихомирова)

Примечания

Литература 

 Цофнас А. Ю. Философ Уёмов // Параметрическая общая теория систем и её применения: Сб. трудов, посвящённых 80-летию проф. А. И. Уёмова / Под ред. А. Ю. Цофнаса. — Одесса: Астропринт, 2008.
 Леоненко Л. Л. Язык тернарного описания и его автор (к 70-летию профессора Авенира Уемова) // Философские исследования — 2000. — № 2. — С.118-141.

Ссылки 
 Авениру Ивановичу Уёмову 75 лет
  Профессор А. И. Уёмов  на сайте ОНУ
 Сайт философской школы А. И. Уёмова
 Ушёл из жизни выдающийся философ Авенир Иванович Уёмов

Философы СССР
Логики СССР
Учёные в области науки о системах
Философы России
Философы Украины
Философы XX века
Выпускники философского факультета МГУ
Преподаватели Ивановского государственного университета
Преподаватели Одесского университета
Доктора философских наук